Der Sky Bet World Grand Prix 2005 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 24. bis zum 30. Oktober 2005 zum achten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum fünften Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Colin Lloyd. Sieger wurde Phil Taylor, der das Turnier zum insgesamt sechsten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt wurden. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 13 sets. Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2022 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt:

 Die 24 erstplatzierten Spieler der Order of Merit vom 5. November 2005, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren.
 Die 4 Gewinner des World Grand Prix All Ireland Qualifier vom 4. September 2005
 Die 4 Gewinner des PDPA Qualifier vom 23. September 2005

PDC Order of Merit
  Colin Lloyd
  Phil Taylor
  Ronnie Baxter
  Roland Scholten
  Wayne Mardle
  Peter Manley
  Kevin Painter
  John Part
  Andy Jenkins
  Denis Ovens
  Mark Dudbridge
  Alan Warriner
  Dennis Priestley
  Mark Walsh
  Terry Jenkins
  Dennis Smith

<li value=17>  Lionel Sams
  Steve Beaton
  Dave Askew
  Bob Anderson
  Alex Roy
  Alan Caves
  Jamie Harvey
  Wes Newton

All Ireland Qualifier
  John Magowan
  Keith Rooney
  Tom Kirby
  Joe Collins

PDPA Qualifier
  Kevin Harris
  Steve Hine
  Gary Welding
  James Wade

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2005
Dartveranstaltung 2005
Dartwettbewerb in Dublin